È la prima edizione del torneo.

In finale Asia Muhammad e Jessica Pegula hanno sconfitto Sara Errani e Jasmine Paolini con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (ritirate)
  Asia Muhammad /  Jessica Pegula (Campionesse)
  Viktória Kužmová /  Vera Zvonarëva (semifinale)

 Greet Minnen /  Ellen Perez (primo turno)
 Miyu Katō /  Sabrina Santamaria (primo turno)

Wildcard 

  Destanee Aiava /  Lizette Cabrera (semifinale)

 Gabriella Da Silva-Fick /  Olivia Tjandramulia (primo turno)

Alternate 

  Desirae Krawczyk /  Christina McHale (primo turno)

 Aljaksandra Sasnovič /  Anastasija Sevastova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Summer Set 2022